Чеккини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чеккини, Васко — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Чеккини, Сандра (1965) — итальянская теннисистка.
 Чеккини, Хосе (1955) — испанский самбист и дзюдоист.
 Чеккини, Эмануэль (1996) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Малага».